Национална хокејашка лига 2008/09. је 91. сезона Националне хокејашке лиге (НХЛ). То је друга узастопна сезона која је отворена у Европи.

Сезона је почела 4. октобра 2008, а регуларни део сезоне се завршио 12. априла 2010. Сезона је завршена 12. јуна 2010. након финала Стенли купа.

Педесет и седми Ол стар одржао се у Бел центру у Монтреалу у Канади, дому Монтреал канадијанса, 25. јануара 2009. године.

Првог јануара 2009. године је одигран други по реду Зимски класик. Меч се игра на отвореном, а ове године је одигран у Чикагу пред 40.818 гледалаца. Детроит ред вингси су са 6:4 савладали Чикаго блекхоксе.

Шампиони Националне хокејашке лиге су постали Питсбург пенгвинси који су у финалу савладали Детроит ред вингсе резулатаом 4:3 у победама. Бруинси су освојили Стенли куп после 17 година, а то им је укупно био трећи Стенли куп.

Систем такмичења 
Сваки од 30 тимова ће играти 82 меча. Тимови играју шест меча против истог противника, четири меча играју са екипом из исте конференције, а два меча против екипе из друге конференције. Прво, друго и треће место заузимају екипе које заузму прво место у својој дивизији, док преостала пет места заузимају екипе које се пласирају од четвртог до осмог места у својој конференцији. Тих осам екипа се пласира у плеј-оф.

Источна конференција

Западна конференција 
{| width="100%"
|----- valign="top"
|

 * — Шампиони дивизије

Плеј оф 
Осам најбољих екипа из обе конференције се пласирало у плеј оф. Играло се у четири добијена меча.

НХЛ Ол стар тим 
 Напад: Александар Овечкин • Јевгениј Малкин • Џером Игинла
 Одбрана: Мајк Грин • Здено Хара
 Голман: Тим Томас

Спољашње везе 
 Званичан сајт НХЛ

НХЛ
Хокеј на леду у 2008.
Хокеј на леду у 2009.